La saison 1932-1933 de Serie B est la  du championnat d'Italie de football de D2. 

La compétition débute le  et s'achève le . 

À l'issue de la saison, l'AS Livourne et le Brescia Calcio  sont promus en Serie A 1933-1934 (1 division). Le Monfalconese CNT est exclu du championnat à la sixième journée (tous ses résultats sont annulés), et se voit relégué en Prima Divisione () à la suite de problèmes financiers.

Résumé de la saison

Classement final 

|}

Note:
(1) Retiré du championnat après six jours (annulé tous les résultats), et relégué à la Première Division 1933-1934 à cause des chantiers navals Triestini ne pouvant plus payer les dettes de l'équipe de football. Fondée par les chantiers navals de la compagnie Gathered Adriatique (CRDA), qui a repris la direction des chantiers navals dans le port de la société en faillite, et commença à sponsoriser l'équipe de football. Annulé les autres remises pour la réforme du championnat.
Cfr. Storia del Monfalcone Calcio dal libro "All'ombra della Rocca" di Narciso Zeleznich - quarto capitolo.
 Victoire à 2 points

Les matchs 

 

|}

Notes et références 

1932-1933
Championnat Italie Football 1932-1933 Serie B
Championnat Italie Football 1932-1933 Serie B
Italie
Italie